Opiona är ett släkte av mångfotingar. Opiona ingår i familjen Caseyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vinterdubbelfotingar
Opiona